David Bagrationi (, Davit Bagrationi), también conocido como David el Regente (, Davit Gamgebeli; 1 de julio de 1767 en Tiflis, Georgia-13 de mayo de 1819 en San Petersburgo, Rusia), fue un príncipe real (batonishvili), escritor y erudito georgiano. Fue regente del Reino de Kartli-Kajetia, en el este de Georgia, del 28 de diciembre de 1800 al 18 de enero de 1801.

Hijo mayor del último rey de Kartli-Kajetia, Jorge XII con su primera esposa Ketevan Andronikashvili, fue educado en Rusia (1787-1789) y sirvió allí como coronel del ejército ruso de 1797 a 1798. Fue proclamado como heredero aparente por su padre el 22 de febrero de 1799 y confirmado por el zar ruso Pablo I, protector oficial de Georgia, el 18 de abril de 1799. En 1800, intentó modernizar la ley y la administración. Se convirtió en teniente general ese mismo año.

A la muerte de su padre en diciembre de 1800, David se convirtió en el jefe de la Casa Real de Bagrationi, pero no se le permitió ascender al trono de Kartli-Kajetia. David gobernó brevemente entre el momento de la muerte de su padre (28 de diciembre de 1800) y la llegada del general Knorring (24 de mayo de 1801). En noviembre de 1800, el zar ruso le había prohibido hacer eso sin el consentimiento de Rusia. El 18 de enero de 1801 le sorprendió un decreto de Pablo I que declaraba la anexión del reino al Imperio ruso. Trató de permanecer en el poder como jefe de Estado de facto. En mayo de 1801, el general ruso Carl Heinrich Knorring lo destituyó del poder y estableció un gobierno provisional encabezado por el general Iván Petrovich Lasarev. El príncipe David fue llevado a San Petersburgo bajo una escolta militar el 18 de febrero de 1803. De 1812 a 1819 ocupó un escaño en el Senado del Imperio ruso. 

Se casó en 1800 con la princesa Helena Abamelik (1770-1836) y murió sin tener descendencia en 1819. Fue enterrado en el monasterio de Alejandro Nevski.

Influenciado por las ideas de la Ilustración francesa, fue el primer traductor georgiano de Voltaire. También fue autor de una investigación sobre la historia de Georgia (en georgiano, 1814), Revisión de la ley georgiana (en ruso, 1811-1816), Manual abreviado de física (en georgiano, 1818) y varios poemas.

Ancestros

Referencias 

Escritores de Georgia
Historiadores de Georgia
Regentes de Georgia
Generales del Imperio ruso
Generales georgianos en el Imperio ruso
Georgianos del siglo XIX
Georgianos del siglo XVIII
Fallecidos en San Petersburgo
Traductores de Georgia
Historiadores del siglo XIX
Dinastía Bagrationi del reino de Kajetia